Heusde ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Adolf Karl van Heusde (1812–1878), niederländischer Philologe und Literaturwissenschaftler
 Philipp Wilhelm van Heusde (1778–1839), niederländischer Philosoph, Historiker, Philologe, Bibliothekar und Rhetoriker